Pasar malam, in Zuidoost-Azië een feestelijke avondmarkt en in Nederland de benaming voor een oosterse jaarmarkt
Pasar-Maleis (of Laag-Maleis), een taal gesproken in onder andere Maleisië en Indonesië, variant van het Maleis
Pasar (vereniging), een Vlaamse recreantenvereniging
Pasar (Vlaams maandblad), maandblad
Pasar (Lembah Segar), een plaats in West-Sumatra (Indonesië)
Pasar (Tapak Tuan), een plaats in Atjeh (Indonesië)